Империя солнца ():

 Империя солнца — полуавтобиографическая книга Джеймса Балларда
 Империя солнца — экранизация одноимённого романа
 Empire of the Sun — электропоп-группа